Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu - Scena na Zapleczu – druga scena Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w północnej części Zespołu Staromiejskiego, w sąsiedztwie głównego gmachu Teatru im. Wilama Horzycy oraz Collegium Maius. Część reprezentacyjna tego budynku i główne wejście znajduje się przy ul. Fosa Staromiejska.

Historia 

Pierwotny budynek zaplecza teatralnego powstał wraz z głównym gmachem Teatru 30 września 1904 roku według projektu spółki architektów wiedeńskich – Fellner & Helmer. W czasie II wojny światowej władze niemieckie budynek wyburzyły. Odbudowano go, już jako Scenę na Zapleczu, w latach 1988 - 1995 według projektu toruńskiego architekta Czesława Sobocińskiego. W budynku oprócz widowni na ok. 100 osób mieszczą się również pomieszczenia administracyjne. Jest on także połączony podziemnym przejściem z głównym budynkiem teatru. 

W 2003 roku odnowiono elewację budynku, a rok później został on wyposażony w klimatyzację oraz w windę dla osób niepełnosprawnych.  

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta.

Architektura 
Budynek nawiązuje architekturą do secesjo - eklektycznego głównego gmachu teatru.

Zobacz też 
 Teatry w Toruniu
 Kultura w Toruniu
 Festiwale w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
 Teatr Horzycy i historia teatru w Toruniu

Zabytki nieruchome w Toruniu
Teatry w Toruniu
Instytucje Kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Ogólnodostępne obiekty kulturalne w Toruniu